A Academia Mineira de Medicina é uma instituição fundada em 16 de novembro de 1970. Em 1973 passou a ser reconhecida como órgão de Utilidade Pública, nas esferas federal, estadual e municipal. 

Tem como objetivo a contribuição para o desenvolvimento e o progresso da profissão médica e do ensino médico, além de elaborar sugestões, demandar providências e trabalhar com as autoridades oficiais, em benefício da saúde, do ensino médico e da cultura médica. Também é papel da Academia Mineira de Medicina, responder consultas das autoridades sobre a medicina mineira e homenagear, através de sessões solenes, personalidades e efemérides da medicina praticada no estado de Minas Gerais.

Educação em Minas Gerais